Big Fun – album degli Inner City del 1989, versione statunitense di Paradise
 Big Fun – album di Miles Davis del 1974
 Big Fun – album degli Shalamar del 1979
 Big Fun – album di C. C. Catch del 1988
 Big Fun – album di Tōwa Tei del 2009
 Big Fun – singolo degli Inner City del 1988
 Big Fun – boy band britannica